Virginidad de María puede referirse a:
 El dogma del nacimiento virginal de Jesucristo, cristológico (véase también cristología).
 El dogma de la Perpetua Virginidad, mariológico (véase también Bienaventurada Virgen María,   Perpetua Virginidad de María y mariología).
 La Perpetua Virginidad de María, obra de San Jerónimo.